Гарс-ам-Инн () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Мюльдорф-ам-Инн. Подчиняется управлению Гарс-ам-Инн.  Население составляет 3758 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 43,65 км². Официальный код  —  09 1 83 118.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

См. также 
 Монастырь Ау-ам-Инн

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии